Por Hanstedt pode estar à procura de:

 Hanstedt (Baixa Saxônia)
 Hanstedt (Uelzen)

Desambiguações de topônimos